Think Twice (gospelband), een Finse gospelband van 1994 tot 2008
 Think Twice (rockband), een Frans-Ierse rockband van 2003 tot 2011
 Think Twice (Céline Dion), een single van Céline Dion uit 1994
 Think Twice (Brook Benton), een nummer van Brook Benton uit 1961
 Think Twice (spelshow), een Amerikaanse televisieserie uit 1994–1995
 Think Twice (computerspel), een computerspel voor de Commodore Amiga uit 1991